NightMoves Award — ежегодная кинонаграда, присуждаемая деятелям порноиндустрии журналом NightMoves за вклад в создание порнофильмов. Главный офис журнала находится в , Флорида; журнал был впервые опубликован в 1987 году и первоначально носил название Sports South. Награду начали вручать с 1993 года и первоначально она называлась Central Florida Adult Entertainment Awards. Это третья старейшая действующая американская награда в области порноиндустрии после AVN Awards и XRCO Award. Она также отмечает начало сезона наград порноиндустрии. Помимо шоу национальных наград, местные награды также предоставляются сексуально ориентированным предприятиям и стриптизёршам в . Две награды присуждаются за каждую национальную категорию: та, которая выбрана поклонниками, а другая — редакцией журнала NightMoves. Онлайн-бюллетень для голосования доступен примерно три месяца каждый год для получения наград от поклонников. Лауреаты наград «Выбор редакции» выбираются на основе обзоров фильмов.

Церемонии награждений были проведены на нескольких различных площадках в , включая Club XS в центре города Тампа в 1999 году, Stormin’s Palace в Клируотере в 2000, 2001, и 2004 годах; Pinellas Expo Center в  в 2002 году, клубы «Twilight» в Тампе в 2003 году, Bricktown 54 в Клируотере в 2005, 2006, и 2007 годах; Dallas Bull в Тампе в 2008, 2009, 2010, 2011, и 2012 годах; и Tampa Gold Club в 2013, 2014, и 2015 годах. Порноактёр Рон Джереми до октября 2014 года постоянно принимал участие в каждом шоу.

В 2006 году была добавлена новая категория под названием «Награда за тройную роль». Данная награда, которая также известна как Anna Award, была создана в честь покойной порноактрисы Анны Малле. Лауреатами данной награды признаются деятели за их превосходство, по крайней мере, в трёх различных областях индустрии развлечений для взрослых, таких как исполнение актёрской роли, режиссура и стриптиз. Первой награждённой данной наградой стала Сторми Дэниелс. В 2007 году NightMoves добавил на церемонии награждения свой Зал славы. В этом же году также были добавлены ещё две категории: «Лучший лесбийский фильм» и «Лучший комедийный или пародийный фильм». В 2012 году в шоу были добавлены следующие категории: «Социальная медиазвезда», «Лучший индивидуальный сайт», «Лучшая многопользовательская сеть», «Лучшая пародия — комедийный фильм», «Лучшая пародия — драматический фильм», «Лучшая пародия — супергеройский фильм», «Лучшая грудь», «Лучшая задница», «Лучшее тело», «Лучшая латиноамериканская исполнительница», «Лучший транссексуальный исполнитель» и «Лучший транссексуальный фильм».

Список категорий

Список лауреатов премии

Актрисы

Лучшая актриса

Лучшая исполнительница

Лучшая новая старлетка

Лучшая порноактриса-стриптизёрша

Лучшая MILF-исполнительница

Лучшая латиноамериканская исполнительница

Лучшая этническая исполнительница

Лучшая BBW-исполнительница

Лучшая лесбийская исполнительница

Наиболее недооценённая исполнительница

Лучшая грудь

Лучшая задница

Лучшее тело

Лучшая татуировка

Мисс Конгениальность

Социальная медиазвезда

Вебкам-модель года

Актёры

Лучший актёр

Лучший исполнитель

Режиссёры

Лучший режиссёр

Лучший режиссёр — полнометражный фильм

Лучший режиссёр — короткометражный фильм

Лучший режиссёр — непародийный фильм

Лучший режиссёр — пародийный фильм

Лучший режиссёр — транссексуальный фильм

Лучший новый режиссёр

Лучший транссексуальный исполнитель

Студии

Лучшая производственная компания

Лучшая новая производственная компания

Вебкам-компания года

Фильмы

Лучший лесбийский фильм

Лучший только секс/гонзо-фильм

Лучший анальный фильм

Лучший BBW-фильм

Лучший фильм-сборник

Лучший «хищница»/MILF-фильм

Лучшее DVD

Лучший полнометражный фильм

Лучший фильм-шоу со звездой

Лучший выпуск с короткометражными фильмами

Лучший фетиш/специализированный фильм

Лучший семейно-ролевой фильм

Лучший межрасовый/этнический фильм

Лучшая пародия (комедия)

Лучшая пародия (драма)

Лучший пародийный фильм

Лучшая пародия (супергеройский фильм)

Лучший транссексуальный фильм

Лучшая обложка видео

Сериалы

Лучший сериал

Лучший межрасовый/этнический сериал

Сайты

Лучший порносайт

Лучший личный веб-сайт

Награда за тройную роль

Награда за прижизненное достижение

Награды за первый выбор

Зал славы NightMoves

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив награждений

Премии в порнографии
Награды, появившиеся в 1993 году
Порнография в США
Награды по алфавиту
Кинопремии по алфавиту